Zora la vampira  – fumetto erotico italiano
 Zora la vampira  – film italiano del 2000 diretto dai Manetti Bros.
 Zora la vampira  – colonna sonora dell'omonimo film

Pagine correlate 
 Zora